Aeroporto de Berlim-Tegel — aeroporto de Berlim, Alemanha, desativado em 2020
 Aeroporto de Berlim-Schönefeld — aeroporto de Berlim, desativado em 2020
 Aeroporto de Berlim-Tempelhof — aeroporto fechado em 2008
 Aeroporto de Berlim-Brandemburgo — aeroporto internacional de Berlim

Desambiguações de transporte